Hovmod staar for Fald – cortometraggio del 1911 diretto da Søren Nielsen
Hovmod staar for Fald – cortometraggio del 1915 diretto da  A.W. Sandberg